Meister Dietrich steht für:

 Dietrich von Freiberg, mittelalterlicher Universalgelehrter
 Dietrich von Bern, Sagengestalt des Mittelalters
 Meister Dietrich (Salice-Contessa), Kunstmärchen